Udruga Mladi poduzetnik Ladimirevci osnovana je početkom 2006. godine.

Projekti 
Udruga djeluje u suradnji s Ribolovnim društvom "Amur" Ladimirevci, udrugom sv. Vinka i mjesnim odborom Ladimirevci. Udruga ima nekoliko sekcija. Informatičku sekciju vodi Tomislav Šovagović, "Male Engleze" Sandra Bagarić, a "Male Nijemce" Marina Vranjković. Udruga je "podigla na noge" i dala udruzi sv. Vinka Paulskog mali crkveni zbor. Postoji i sekcija zlatoveza koje vodi Marina Vranjković, a u sekciji sudjeluje dvadesetak žena. 

Osnovan je i Šahovski klub L.A. Top Ladimirevci.

Također je osnovan i glazbeni sastav zvan Tajno ime.

Memorijal Fabijana Šovagovića 
Godine 2008. Memorijal Fabijana Šovagovića održan je od 26. do 30. ožujka, a organizator je bila udruga "Mladi poduzetnik" Ladimirevci. Bio je to drugi po redu Memorijal.

Uprava udruge 
Predsjednik: Krešimir Svalina
Dopredsjednik: Darko Grgić
Odbor: Zoran Ivanović, Vlasta Vranjković
Najbliži suradnici: Damir Jakopiček,  Željko Franjić

Izvori

Vanjske poveznice 
Ladimirevci.info 

Hrvatske udruge
Ladimirevci